Соревнования в прыжках в высоту у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 5 и 7 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Победа Ивана Ухова стала для российских прыгунов в высоту третьей за последние четыре Олимпиады: в 2000 году чемпионом стал Сергей Клюгин (который в 2012 году был тренером Ухова), а в 2008 году — Андрей Сильнов, занявший на этот раз в Лондоне 12-е место.

Ухов совершил одну попытку на высоте 240 см с тем, чтобы превысить олимпийский рекорд, установленный в 1996 году (239 см), но не сумел взять высоту.

В 2019 году Ухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Решением Спортивного арбитражного суда все результаты Ухова, показанные с 12 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года были аннулированы, включая результат на Олимпийских играх 2012 года.

Мутаз Эсса Баршим, выиграв бронзу с результатом 229 см, принёс Катару вторую в истории олимпийскую награду в лёгкой атлетике спустя 20 лет после бронзы Мухаммеда Сулеймана в беге на 1500 метров на Играх в Барселоне.

Чемпион Европы 1990 года 41-летний Драгутин Топич из Сербии принял участие в шестой подряд летней Олимпиаде. Топич не сумел взять начальную высоту в квалификации 216 см.

Рекорды 
Рекорды до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований
 Программа соревнований

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012

Прыжки в высоту на Олимпийских играх